Дубово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на юге волости, в 19 км к югу от центра города Печоры и в 3 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Паниковичи. В 1,3 км к северу проходит автодорога Псков — Изборск — Шумилкино ( или ).

Население 
Численность населения деревни составляет 22 жителя (2000 год).

Топографические карты 
 O-35-080-c Масштаб: в 1 км 500 м Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района